Sipanje je lahko:
 sipanje, fizikalni pojav
 Sipanje, Črna gora - naselje v občini Bijelo Polje, Črna gora